San Antonio est un nom propre espagnol signifiant «  »

Culture et société

Littérature et cinéma 
 San-Antonio, le nom du personnage principal (et auteur fictif) d'une série de romans policiers, créée par le romancier Frédéric Dard en 1949 et poursuivie depuis sa mort par son fils, Patrice Dard. Plusieurs adaptations cinématographiques et audio portant ce nom ont été réalisées :
 Commissaire San-Antonio ou Sale temps pour les mouches, film français de Guy Lefranc, sorti en 1966 ;
 San-Antonio ne pense qu'à ça, film français de Joël Séria, sorti en 1981 ;
 San-Antonio, film français de Frédéric Auburtin, sorti en 2004 ;
 Béru contre San-Antonio, lu par Julien Allouf, éditions Thélème, 2011.
 San Antonio, film de David Butler, sorti en 1945.

Marine 
 San Antonio est le nom de l'un des cinq navires de Ferdinand Magellan lors de son grand voyage autour du monde initié en 1519.
 La classe San Antonio est une classe de transport de chalands de débarquement de l'.

Toponyme

San Antonio (Jujuy), ville de la province de Jujuy et chef-lieu du département de San Antonio ;
 Département de San Antonio, dans la province de Jujuy ;
 Département de San Antonio, dans la province de Río Negro ;
 San Antonio de los Cobres chef-lieu du département de Los Andes dans la province de Salta ;

San Antonio (La Paz), une des sept zones urbaines de la ville de La Paz ;

Province de San Antonio, l'une des subdivisions de niveau 1 du pays ;
 San Antonio (Chili), ville capitale et port de la province de San Antonio ;

San Antonio (Tolima), une municipalité colombienne située dans le département de Tolima ;
 San Antonio (Valle del Cauca), un quartier du centre historique de la ville de Cali située dans le département de Valle del Cauca ;
 San Antonio (métro de Medellín), une station du métro de Medellín ;

San Antonio (Costa Rica), une ville du canton de Belén, dans la province d'Heredia ;

San Antonio (Alava), quartier de la municipalité d'Artziniega (Communauté autonome basque) ;
 San Antonio (Ermua), quartier de la municipalité d'Ermua (Communauté autonome basque) ;
 San Antonio (Etxebarri), quartier de la municipalité d'Etxebarri (Communauté autonome basque) ;
 San Antonio (Requena), village de la municipalité de Requena (Province de Valence) ;
 San Antonio (Sukarrieta), quartier de la municipalité de Sukarrieta (Communauté autonome basque) ;
 Viaduc de San Antonio-Malaespera, pont ferroviaire situé à Amorebieta-Etxano, au Pays basque.

San Antonio, une ville du Texas ;
 San Antonio, une ville de Floride ;
 San Antonio, une ville au Nouveau-Mexique ;
 le , un sommet de  dans les monts San Gabriel (comté de Los Angeles, Californie) ;
 le refuge de ski San Antonio, un refuge de montagne américain dans le comté de San Bernardino, en Californie.

San Antonio del Norte, municipalité du département de La Paz ;
 San Antonio, municipalité du département de Copán ;
 San Antonio, municipalité du département de Intibucá ;

San Antonio le nom d'une station de métro de Mexico ;

une localité du district d'Atalaya dans la province de Veraguas ;

San Antonio (Paraguay), une ville située dans le département Central.

San Antonio (Pérou), une ville et un district de la province de Cañete dans la région de Lima ;

San Antonio (Quezon), municipalité de la province de Quezon ;
 San Antonio (Zambales), ville de la province de Zambales ;
 San Antonio (Nueva Ecija) ;
 San Antonio (Samar du Nord) ;

San Antonio (Canelones), une ville du département de Canelones ;
 San Antonio (Rocha), une ville du département de Rocha ;
 San Antonio (Salto), une ville du département de Salto ;



Localités 
 San Antonio : capitale de la paroisse civile de San Antonio de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas ;
 San Antonio : une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 San Antonio : localité de la division territoriale et statistiques de Capitale Píritu de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Antonio : localité de la paroisse civile de Cuara de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 San Antonio del Golfo : chef-lieu de la municipalité de Mejía dans l'État de Sucre ;
 San Antonio de Irapa : capitale de la paroisse civile de San Antonio de Irapa de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 San Antonio de Los Altos, chef-lieu de la municipalité de Los Salias dans l'État de Miranda ;
 San Antonio de Maturín, chef-lieu de la municipalité d'Acosta dans l'État de Monagas ;
 San Antonio de Yare : capitale de la paroisse civile de San Antonio de Yare de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;

Paroisses civiles 
 San Antonio : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas ;
 San Antonio : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Aricagua dans l'État de Mérida ;
 San Antonio : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 San Antonio : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Zulia ;
 San Antonio de Irapa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 San Antonio de Los Altos : l'unique paroisse civile de la municipalité de Los Salias dans l'État de Miranda ;
 San Antonio de Yare : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda.

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux